Rinke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rinke (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Barbara Rinke (* 1947), deutsche Kommunalpolitikerin (Nordhausen) (SPD) und Präses der EKD
 Chris Rinke (* 1960), kanadischer Ringer
 Elsbeth Rinke (1879–1960), deutsche Unternehmerin
 Hanno Rinke (* 1946), deutscher Schriftsteller, Komponist und Filmemacher
 Ingeborg Rinke (* 1952), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Jan Rinke (1863–1922), niederländischer Maler, Zeichner und Lithograf
 Klaus Rinke (* 1939), deutscher Künstler
 Moritz Rinke (* 1967), deutscher Dramatiker
 Otto Rinke (1853–1899), deutscher Anarchist und Redakteur
 Ralf Rinke (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Regina Rinke (* 1936), ehemalige Präsidentin des Rhönklubs
 Stefan Rinke (* 1965), deutscher Historiker
 Walter Rinke (1895–1983), deutscher Volkswirt, Verwaltungsbeamter und Politiker (CSU)
 Wilfried Rinke (* 1931), deutscher Agrar- und Brauwissenschaftler

Rinke ist der Name der:
 Guntram und Irene Rinke Stiftung, die den Rinke-Sprachpreis vergibt

Rinke ist landschaftlich eine alternative Bezeichnung für:
 Gürtelschnalle

Siehe auch:

 Rink
 Rinck